Rostislav – nome proprio di persona maschile
Rostislav di Kiev – Gran Principe di Kiev
Rostislav – corazzata della Marina Imperiale Russa

Pagine correlate
Rostislavl'
 Rastislav